Bertoglio puede hacer referencia a:

Fausto Bertoglio, ciclista italiano.
Facundo Bertoglio, jugador argentino de fútbol.